Букль де ля Майен  () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся с 1975 года во французском регионе Пеи-де-ла-Луар. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов, с 2014 года имеет категорию 2.1 (в 2005-2013 годах - 2.2), входит в UCI Europe Tour. 

С 2020 года велогонка включена в UCI ProSeries, однако проведение соревнования в 2020 году отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
  
 Букль де ля Майен  (cyclingarchives.com)
 Букль де ля Майен  (cqranking.com)
 Букль де ля Майен  (procyclingstats.com)
 
 
Мероприятия, регулярно проводимые с 1975 года
Велогонки во Франции